Die 24. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 21. und 22. Januar 1956 in Dortmund in der Westfalenhalle statt.

Conny Freundorfer wurde zum vierten Mal in Folge Deutscher Meister im Herreneinzel. Auch Hannelore Schlaf verteidigte im Einzel ihren Titel aus dem Vorjahr. Zudem siegte sie noch im Doppel mit Ursel Fiedler und im Mixed mit Conny Freundorfer. Das Herrendoppel gewannen Conny Freundorfer/Hans Rockmeier vor den Vorjahresmeistern Leopold Holusek/Josef Seiz. Auch bei den Damen mussten sich die amtierenden Titelträger Hilde Gröber (Kazmierczak)/Hilde Kraska mit dem Einzug ins Halbfinale begnügen.

Die Fachleute sprachen von zahlreichen Überraschungen, insbesondere das Vordringen des 17-jährigen Nachwuchsspielers Dietmar Schmidt bis ins Einzel-Halbfinale. Im Dameneinzel dominierten in den letzten Runden die Abwehrspielerinnen. Die letzten Acht des Herrendoppels erreichten vier Paare aus Bayern und vier Paare aus dem Westdeutschen Tischtennisverband WTTV.

Alle Spiele wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

Ergebnisse

Herreneinzel 

Den Hauptrunden waren vier Vorrundenpaarungen vorangestellt:
 Heinz Harst (Württemberg) – Hermann Keim (Hessen) 2:3
 Hans-Werner Schippers (West) – Japs (Schleswig-Holstein) 3:0
 Karl Scheen (Pfalz) – Hubert Nock (Hessen) 0:3
 Günther Regul (Württemberg) – Ludwig Löffler (Bayern) 3:1

Dameneinzel

Herren-Doppel 

Den Hauptrunden waren zwei Vorrundenpaarungen vorangestellt:
 Erich Mech/Gundo Vollrath – Wunderle/Richard Peycke 3:0
 Anton Breumair/Helmut Ernst – Heinz Raack/Lothar Franke 3:1

Damen-Doppel

Mixed 

Den Hauptrunden war eine Vorrunde vorangestellt.

Literatur 
 Ausführliche Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1956/3, Ausgabe West, Seiten 1–4 + Seite 13

Einzelnachweise 

	

1956
Tischtennisveranstaltung 1956
Sportveranstaltung in Dortmund
Westfalenhalle